Alamanno est un prénom italien d'origine germanique notamment porté par :

Par ordre chronologique
 Alamanno Adimari (1362–1422), pseudo-cardinal italien ;
 Alamanno Rinuccini (1426–1499), humaniste, philosophe et philologue italien ;
 Alamanno Layolle (mort en 1590), organiste et compositeur franco-italien ;
 Alamanno Salviati (1669–1733), cardinal italien ;
  (mort en 1748), prêtre et écrivain italien ;
  (1812–1893), acteur de théâtre italien.

Variante Alemanno
  (1838–1909), compositeur italien.

Voir aussi 
 

Homonymie de prénom
Prénom italien